Wiesnin – trzej bracia, architekci rosyjscy i radzieccy
 Leonid Wiesnin (ur. 28 listopada 1880, zm. 8 października 1933),
 Wiktor Wiesnin (ur. 28 marca 1882, zm. 17 września 1950),
 Aleksander Wiesnin (ur. 16 maja 1883, zm. 7 listopada 1959).